

Sigle
KPD – sigla del Partito Comunista di Germania

Codici 
 KPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di King of Prussia, Pennsylvania (Stati Uniti)